La John Petrucci Signature è un modello di chitarra elettrica progettato dalla Music Man su specifiche del chitarrista John Petrucci (cofondatore della band Dream Theater) e prodotto dal 1999.

Caratteristiche

Questo modello, adottato dallo shredder dal Scenes From a World tour del 2000, era inizialmente dotato di:
 2 Humbucker DiMarzio custom-wound, sostanzialmente equivalenti all'Air-Norton (manico) e Steve's Special (ponte) di serie sul modello JPM, quando John Petrucci era endorser Ibanez
 Switch a tre posizioni, derivato anch'esso dalla Ibanez JPM; in posizione centrale, i due pickup suonano in modalità splittata, imitando le sonorità tipiche dei magneti Single coil
 Pickup piezoelettrico (opzionale) montato nel ponte
 tastiera in palissandro a 24 tasti

Nel corso degli anni Petrucci ha apportato alcune modifiche al suo strumento, quali la sostituzione dei pickup con, rispettivamente, un LiquiFire (manico) e un Crunch Lab (ponte), sviluppati da DiMarzio in collaborazione con lo stesso Petrucci, nonché l'aumento delle dimensioni del body.
Sono ora disponibili versioni a 6 o 7 corde, con o senza pickup piezoelettrico, versione standard o Ball Family Reserve (creata con legni particolari, manico verniciato e legno in risalto nel body). È stata inoltre messa in produzione la versione baritona con accordatura standard in La.

Per il decimo anniversario di questo modello signature, 2010, Music Man ha realizzato la JPX-6 e JPX-7, rispettivamente 6 e 7 corde. Disponibile nel solo colore viola, con camere tonali all'interno del corpo della chitarra, corpo in ontano, mogano per il blocco centrale e acero per il top, manico in mogano, tastiera in ebano e pickup piezoelettrico all'interno del ponte tremolo.

L'anno successivo, nel 2011, per l'undicesimo anniversario è stato realizzqto il modello JPXI, con verniciatura nera e tastiera in ebano, corpo in ontano, anche per questo modello disponibile in versione 6 o 7 corde. Nel 2014 esce quindi il modello Majesty.

Note

Collegamenti esterni 

Modelli di chitarra elettrica